Фёдор Лавро́в:
 Лавров, Фёдор Николаевич (род. 1975) — российский актёр.
 Лавров, Фёдор Юрьевич (род. 1965) — музыкант, композитор и саунд-продюсер, аранжировщик, художник, дизайнер.